Никола́й Фоми́н:
 
 Фомин, Николай Геннадиевич (в монашестве Никон; род. 1963) — архиерей Русской православной церкви, епископ Шуйский и Тейковский, наместник Николо-Шартомского монастыря.
 Фомин, Николай Георгиевич (1888—1964) — капитан 1-го ранга, первый командир Шанхайского русского полка.
 Фомин, Николай Дмитриевич (в монашестве Нестор; 1849—1910) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский.
 Фомин, Николай Иванович (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Фомин, Николай Ильич — российский писатель.
 Фомин, Николай Кириллович (1945—2009) — советский, российский историк-архивист, тульский краевед.
 
 Фомин, Николай Николаевич (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Фомин, Николай Никитович (1920—1942) — Герой Советского Союза.
 Фомин, Николай Павлович (1869—1934) — генерал-майор РИА, участник русско-японской и Гражданской войн.
 
 Фомин, Николай Сергеевич (1895—1987) — генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза.
 Фомин, Николай Фёдорович (род. 1949) — начальник кафедры оперативной хирургии военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Примечания